Slovo župan může označovat:
 župan (oděv) – část oděvu, nazývaná též domácí kabát či převlečník
 župan (administrativa) – představitel župy, na Slovensku neoficiální označení předsedy samosprávného kraje
 hovorový výraz pro těstový obal některých jídel, např. jablka v županu

Župan je také příjmení následujících osobností:
 Vladimír Župan (* 1955) – ukrajinský klavírní virtuos, hudební skladatel a pedagog
 Franta Župan (1858–1929) – český prozaik
 Valter Župan (* 1938) – chorvatský katolický duchovní, biskup

související příjmení 
 Jan Županič  (* 1972) – český historik
 Ladislav Županič (* 1943) – český herec

Externí odkazy